Șomcuta (<  "Fântâna lui Șom"):
 Șomcuta Mare (Nagysomkút, Somkút), o localitate în județul Maramureș
 Vălenii Șomcutei, o localitate în județul Maramureș
 Râul Șomcuta Mare, un curs de apă

Toponime românești